Dagorder (effectenhandel)
 Dagorder (krijgsmacht)